Hot and Slow signifie Chaud et lent en anglais et peut désigner :

 , album des Scorpions sorti en  ;
 , album des Scorpions sorti le .